Зе Роберто:
 Зе Роберто (Жозе Роберто да Силва Жуниор; р. 1974 ) — бразильский футболист. 
 Зе Роберто (Гимарайнс, Жозе Роберто; р. 1954) — бразильский волейболист и волейбольный тренер.